Itsy Bitsy Spider steht für:

 Itsy Bitsy Spider (Film), US-amerikanischer animierter Kurzfilm aus dem Jahr 1992
 Itsy Bitsy Spider, eine Kurzgeschichte von James Patrick Kelly
 Itsy Bitsy Spider, ein Lied von der Band Aqua
 Itsy Bitsy Spider, ein Lied von der niederländischen Sängerin  Elize
 englische Version des Kinderlieds Auf der Mauer, auf der Lauer
 Itsy Bitsy – Einer spinnt immer, US-amerikanische Zeichentrickserie aus den Jahren 1993 bis 1996

Itsy Bitsy steht für:
 Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini, Popsong von Paul Vance (Text) und Lee Pockriss (Musik)